Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Baldwin () :
le comté de Baldwin, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Baldwin, situé dans l'État de Géorgie.